Аббревиатура МВП может означать:
 Микроволновая печь
 Мировой валовой продукт
 Метод воздействия на пласт (нефтедобыча)

 Мочевыводящие пути
 Моторные вызванные потенциалы

См. также 
 MVP